« Bienheureux » est le qualificatif donné à une personne qui a été béatifiée par l'Église catholique romaine.
 Dans la mythologie grecque, les îles des Bienheureux sont un lieu des Enfers.
 Alexandre le bienheureux est un film français réalisé par Yves Robert sorti en 1967.
 Les Bienheureux de La Désolation est un roman d'Hervé Bazin paru en 1970.

Voir aussi 
 Bonheur

Homonymie de titre